Трофімов — прізвище російського походження

Носії 
 Трофімов Анатолій Васильович (1940—2005) — генерал-полковник ФСБ, начальник УКДБ, потім УФСБ міста Москви.
 Трофімов Василь Дмитрович (1919—1999) — видатний радянський спортсмен та тренер.
 Трофімов Володимир Сергійович (1954—2012) — суддя Фрунзенського районного суду міста Харкова, жорстоко вбитий разом з родиною.
 Трофімов Євген Юрійович (1993-2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Трофімов Микола Миколайович (1920—2005) — радянський кіноактор, народний артист СРСР.
 Трофімов Олексій Володимирович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Трофімов Олексій Станіславович (1974) — український боксер, призер чемпіонату світу серед любителів.
 Трофімов Сергій В'ячеславович ( 1966) — російський співак.
 Трофімов Сергій Володимирович ( 1983) — перший заступник Глави Адміністрації (Керівника Офісу) Президента України.

Російські прізвища